Treću HNL – Jug u sezoni 2016./17. čini 18 klubova. Plasman u 2. HNL ostvaruje prvak lige, ili u nedostatku licence za prvaka drugoplasirana ili trećeplasirana momčad.  
Prvak lige, kao i plasman u 2. HNL je ostvarila rezervana momčad Hajduka iz Splita.

Sudionici 
 Dubrovačko-neretvanska županija
 BŠK Zmaj (Blato)
 NK GOŠK – Dubrovnik 1919 (Dubrovnik)
 NK Jadran Luka Ploče (Ploče)
 NK Neretva Metković (Metković)
 NK Neretvanac Opuzen (Opuzen)
 Splitsko-dalmatinska županija
 NK Croatia Zmijavci (Zmijavci)
 HNK Hajduk II (Split)
 NK Hrvace (Hrvace)
 NK Junak Sinj (Sinj)
 NK Kamen Ivanbegovina (Ivanbegovina)
 NK Omiš (Omiš)
 NK Orkan (Dugi Rat)
 NK OSK Otok (Otok)
 NK Primorac 1929 Stobreč (Stobreč)
 HNK Val Kaštel Stari (Kaštel Stari)
 RNK Zmaj Makarska (Makarska)
 Zadarska županija
 HNK Primorac Biograd na Moru (Biograd na Moru)
 NK Zadar (Zadar)

Ljestvica 

  Neretva prestala postojati

Pozicije prema kolima 2016./17.

Utakmice 
{| width="100%" style="font-size: 80%"
|-
|width="25%"|
|width="25%"|
|width="25%"|
|width="25%"|
|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|
{|class="wikitable" width="100%"
!colspan="2"|6. kolo
|-
|colspan="2" align="center"|23. rujna 2016.
|-
|Zmaj M. – Val ||1:1
|-
|colspan="2" align="center"|24. rujna 2016.
|-
|Neretva – BŠK Zmaj ||1:0
|-
|Orkan – Jadran Luka Ploče ||0:1
|-
|Kamen – Zadar ||2:0
|-
|Hrvace – Croatia ||3:2
|-
|colspan="2" align="center"|25. rujna 2016.
|-
|Hajduk II – OSK Otok ||3:0
|-
|Primorac B.n.M. – GOŠK Dubrovnik 1919 ||2:0
|-
|Junak – Omiš ||0:1
|-
|Primorac S.' – Neretvanac ||3:0
|}

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|
|valign="top"|
|}

 Najbolji strijelci lige  
Prikazani strijelci 10 ili više golova 
   ažurirano 14. lipnja 2017. 

 Kvalifikacije za 3. HNL Jug 2017./18. 

U kvalifikacijama su sudjelovali:
 NK Škabrnja – Škabrnja (prvak 1. ŽNL Zadarske) 
 NK Zagora – Unešić (prvak ŽNL Šibensko-kninske) 
 NK Urania – Baška Voda  (prvak 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske) 
 NK Župa Dubrovačka – Čibača (prvak 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske)

Prve utakmice odigrane su 11. lipnja 2017. u 17:30; uzvrati odigrani 15. lipnja 2017. u 17:30Urania i Zagora'' ostvarili plasman u 3. HNL – Jug za 2017./18.

Poveznice 
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 3. HNL – Zapad 2016./17.
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2016./17.
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 ŽNL Šibensko-kninska 2016./17.
 1. ŽNL Zadarska 2016./17.

Izvori 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug
 hns-cff.hr, Središte Split
 facebook.com, 3. HNL Jug
 sportnet.hr, 3. HNL 2016./17.
 rsssf.com, 3. HNL 2016./17.
 scoresway.com, 3. HNL Jug 2016./17., pristupljeno 21. travnja 2017.
 bsk-zmaj.hr, 3. HNL Jug 2016./17., ljestvica, pristupljeno 21. travnja 2017.
 bsk-zmaj.hr, 3. HNL Jug 2016./17., raspored i rezultati, pristupljeno 21. travnja 2017.
 bsk-zmaj.hr, 3. HNL Jug 2016./17., strijelci, pristupljeno 21. travnja 2017.
 hns-cff.hr, Rezultati 3. HNL – Jug 2016./17., 34. kolo, preuzeto 14. lipnja 2017.

2016-17-jug
3 Jug